Plaats in Indonesië
 Suro (Kalibagor), een plaats in het regentschap Banyumas in de provincie Midden-Java
 Suro (Muara Beliti), een plaats in het regentschap Musi Rawas in de provincie Zuid-Sumatra